Banco do Brasil
 B. B. King
 .bb
 Bate-Bola
 Banco Best
 Brigitte Bardot
 BB Airways

Desambiguações de siglas